Weilheim (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Weilheim an der Teck, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Weilheim (Monheim), een plaats in de Duitse gemeente Monheim, deelstaat Beieren
 Weilheim in Oberbayern, een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
 Landkreis Weilheim-Schongau, een district in de Duitse deelstaat Beieren
 Rietheim-Weilheim, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
 Weilheim (Hechingen)
 Weilheim (Tübingen)